Авраам Бен-Рашаміель Канаї (אברהם בן-רחמיאל קנאי) - лідер конгрегації Ораг Чаддікім в Олбані, штат Нью-Йорк, і прихильник караїмського юдаїзму в США. В караїмській єврейській громаді його вважають хахамом.

З 2005 по 2010 р. Канай був секретарем регіональної філії GMB штат Нью-Йорк, промислові працівники світу Олбані, Нью-Йорк.

Його батька звали Рашаміель Бен-Йосеф Белекчан. Він є співавтором книги "Вступ до караїмського юдаїзму: історія, теологія, практика і звичаї", в якій розглядаються історичний та сучасний караїмський юдаїзм, а також редактором численних караїмських текстів, опублікованих Центром аль-Кіркісані сприяння вивченню караїмів (http://www.karaitejudaism.com/books/publications.shtml ), а також перекладач численних караїмських текстів, включаючи Караїмську Агаду, © 2000 & 2003 ( (pbk.)), Скорочений молитовник «Шабат» за звичаєм караїмських євреїв (липень 2001 р.) та наукових праць, включаючи «Єврейську поему Хакама Шабетая Бен Мордехай Тиро» та «Кримсько-караїмську єврейську ідентичність у ХХ столітті» (опубліковано у Eastern European Karaites in the Last Generations, за ред. Д. Й. Шапіра та Даніель Дж. Ласкер (авторські права, Єрусалим, 2011, Інститут Бен-Цві з вивчення єврейських громад на сході Яд Бен-Зві та Єврейський університет в Єрусалимі) .

Зовнішні посилання 
 Караїмська єврейська громада Орах Саддікім
 Публікації Центру Аль-Кіркісані

Примітки 

 
Рабини США
Караїмські вчені
Караїмські богослови